Iara, entidade do folclore brasileiro conhecida como Mãe d'Água
 Mãe d'Água (Paraíba), município 
 Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, em Portugal

Desambiguações de topônimos